Это список лауреатов и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

Лауреаты премии

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Лидеры

Телеканалы 

 NBC — 21 наград
 CBS — 18 наград

 ABC — 9 наград
 HBO — 7 наград
 AMC — 6 наград
 PBS — 4 награды

 Fox — 1 награда
 Hulu — 1 награда
 Showtime — 1 награда
 KECA-TV — 1 награда
 NET — 1 награда
 Netflix — 1 награда

Лауреаты нескольких наград 

4 награды
 Блюз Хилл-стрит
 Закон Лос-Анджелеса
 Западное крыло
 Безумцы
 Игра престолов

3 награды
 Dragnet
 Театр 90
 Защитники
 Вверх и вниз по лестнице

2 награды
 Стальной час Соединённых Штатов
 Миссия невыполнима
 Лу Грант
 Кегни и Лейси
 Застава фехтовальщиков
 Практика
 Клан Сопрано
 Во все тяжкие

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма
 Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — драма
 Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
 Премия Гильдии сценаристов США за лучший сценарий в эпизоде драматического телесериала
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме
 Премия «Золотой орёл» за лучший телевизионный сериал (более 10 серий)

Примечания

Ссылки 
 Primetime Emmy® Awards 
 Primetime Emmy® Awards History Database 
 Emmy Awards  на сайте Internet Movie Database
 Лауреаты премии «Эмми»  на сайте КиноПоиск

Драматический сериал